Bohdan Szymczak (ur. 1961 w Łodzi) – polski pisarz science-fiction.

Życiorys i twórczość 
Inżynier chemik, informatyk, certyfikowany Project Manager, wykładowca akademicki. Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej. Zawodowo związany z informatyką. Kilkanaście lat kierował zespołami tworzącymi systemy informatyczne dla banków. Po zakończeniu aktywności zawodowej w biznesie zajął się działalnością dydaktyczną. Od 2020 roku wykłada przedmioty informatyczne na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Jego życiową pasją jest twórczość literacka, a ulubionym gatunkiem fantastyka naukowa. Nawiązuje głównie do klasycznego nurtu futurologicznej science fiction. Pisarz podejmuje również tematy psychologiczne, socjologiczne i polityczne osadzone w realiach fantastyki naukowej. Zadebiutował w 2018 roku powieścią science fiction „Pusta Ziemia”. W 2019 roku ukazało się pierwsze wydanie „Logiki Uniwersum", w 2020 drugie poprawione wydanie tej książki oraz „Mars albo nieskończoność światów”. Wydana w 2022 roku powieść „e-Ziemia” jest czwartą książką autora.

Autor prowadzi blog poświęcony tematyce poruszanej w swoich książkach, stronę autorską na Facebooku oraz kanał na YouTube o nazwie Logika Uniwersum.

Publikacje 
Powieści:
 Pusta Ziemia, Wydawnictwo Novae Res, 2018, ISBN: 978-83-8147-203-6
 e-Ziemia, Wydawnictwo KARTA, 2022, ISBN: 978-83-911362-6-3

Mikropowieści:
 Fantasy, Wydawnictwo KARTA, 2019 (zamieszczone w zbiorze Logika Uniwersum)
 Opowiem ci o Atlantydzie, Wydawnictwo KARTA, 2020 (zamieszczone w zbiorze Mars albo nieskończoność światów)

Zbiory opowiadań:
 Logika Uniwersum, Wydawnictwo KARTA, 2019, ISBN: 978-83-911362-1-8, 2020 978-83-911362-2-5
 Mars albo nieskończoność światów, Wydawnictwo KARTA, 2020, ISBN: 978-83-911362-3-2

Inne:
 Administracja bazą danych, (współautor Wanda Gryglewicz-Kacerka) Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2002, ISBN: 83-7283-080-0

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 http://k-art-a.com/WYDAWNICTWO/KSIAZKI/index.html

Linki zewnętrzne 
 
 https://lubimyczytac.pl/autor/174058/bohdan-szymczak
 https://logikauniwersum.blogspot.com/
 https://www.ahe.lodz.pl/dydaktyk/15301/mgr-inz-bohdan-szymczak

Urodzeni w 1961
polscy autorzy fantastyki naukowej